La Liga 2, fino al 2022 Divizia B, è il terzo ed ultimo livello del calcio moldavo. È organizzato dalla Federația Moldovenească de Fotbal dal 1992, data del primo campionato dopo l'indipendenza dall'Unione Sovietica.

Formato 
I continui mutamenti di formato della serie superiori si sono riflessi anche nel terzo livello calcistico, sempre però giocato in tre gironi a livello nazionale. Nella stagione 2019 partecipano 28 squadre, 10 nei gironi nord e centro e 8 nel girone sud. I club partecipano inoltre alle fasi preliminari della Coppa di Moldavia.

Squadre 2019

Girone Centro
 Sucleia 
  
 Fulger Ialoveni 
 Bogzești
  
 ARF Ialoveni 
  FC Tighina 2 
  
  Codru Călărași 
  Fortuna Pleseni

Girone Sud
 Sporting Trestieni

Olimp Comrat

 Văsieni

Girone Nord
Inter Soroca
 Academia Viitorul
Făleşti

Pepeni

  Rezina
Natalievca
Cruiz-Plus
 Intersport Sănătăuca

Promozioni 
Le prime classificate di ogni girone vengono promosse in Divizia A.

Albo d'oro

Titoli per squadra

Collegamenti esterni 

Campionato moldavo di calcio